Rundi steht für:

die afrikanische Sprache Kirundi
die Bevölkerung von Burundi (Hutu, Tutsi und Twa)